Mother est le mot anglais pour « mère ».

Cinéma 
 , film américain muet, sorti en 1910 ;
 Mother, film américain muet de Maurice Tourneur, sorti en 1914 ;
 , titre anglais de La Mère (), film russe de Vsevolod Poudovkine, sorti en 1926 ;
 , titre anglais de , film hongrois de Johann von Vásáry, sorti en 1937 ;
 , titre anglais de La Mère (), film japonais de Mikio Naruse, sorti en 1952 ;
 , titre anglais de La Mère (), film soviétique de Marc Donskoï, sorti en 1955 ;
 , titre anglais de , film japonais de Kaneto Shindō, sorti en 1963 ;
 , titre anglais de , film sud-coréen de Park Chul-soo, sorti en 1985 ; 
 , titre anglais de La Mère, film soviétique de Gleb Panfilov, sorti en 1990 ;
 , titre anglais de , film iranien d'Ali Hatami, sorti en 1991 ;
 , film américain de et avec Albert Brooks, sorti en 1996 ;
 , film américain de Frank LaLoggia, sorti en 1996 ;
 , film indien de , sorti en 1999 ;
  (), film sud-coréen de Bong Joon-ho, sorti en 2009 ;
  (), film macédonien de Milcho Manchevski, sorti en 2010 ;
 , titre anglais de , film japonais de Kazuo Umezu, sorti en 2014 ;  
 , film sud-coréen, sorti en 2017 ;   
 , court métrage américain de Joseph A. Halsey, sorti en 2016 ;
 mother!, film américain de Darren Aronofsky, sorti en 2017.

 Confusion possible : M/Other un film japonais réalisé par Nobuhiro Suwa, sorti au Japon en 1999.

Télévision 
 , série télévisée japonaise diffusée du  au  sur Nippon Television ;
 , série télévisée américaine diffusée entre  et  ;
 Mother, telenovela turque de 2016 ;
 , titre original de Des héros et des méchants,  de la quatrième saison d.

 Musique 
 Album 
 , album de Luna Sea sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Susumu Yokota sorti le  ;
 , album de Natalie Maines sorti le .
 Mother, album de In This Moment sorti le .

 Chanson 
 , chanson de John Lennon présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Pink Floyd présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Danzig présente sur l'album Danzig sorti le  ;
 , chanson de Luna Sea présente sur l'album  sorti le  ;
 Mother, chanson d'Axel Hirsoux, sortie le . C'est la chanson représentant la Belgique à l'Eurovision 2014 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

 Jeu vidéo 
 Mother, série de jeux vidéo de rôle japonais
 Mother, le premier jeu vidéo de la série indiquée ci-dessus, de Shigesato Itoi publié en 1989.

 Autres 
 Mother, album de bande dessinée de Guillaume Sorel (2000).
 The Mother, film britannique de Roger Michell sorti en 2006.
 La Mère (), un film soviétique de Vsevolod Poudovkine sorti en 1926.
 , marque de biscuits américaine.
 Mother, objet connecté domotique de Rafi Haladjian (2014).

 Voir aussi avec le terme dans le titre 
 Mother's Day, film américain de Charles Kaufman, sorti en 1980 ;
 Serial Mother (Serial Mom), film américain de John Waters, sorti en 1994 ;
 Mother Night, film américain de Keith Gordon, sorti en 1996 ;
 Mother and Child, film américano-espagnol de Rodrigo Garcia, sorti en 2010 ;
 Mother's Day, film américain de Darren Lynn Bousman, sorti en 2010 ;
 Mother of Mine, titre anglais d’Une autre mère (Äideistä parhain''), film finlandais de Klaus Härö, sorti en 2014.

Homonymie de titre